Dietrich hace referencia a:

Dietrich Schwanitz, escritor alemán.
Guillermo Dietrich, político y economista argentino.
Paul Henri Dietrich, filósofo francés de origen alemán.
Marlene Dietrich, actriz.
Josef Dietrich, general de las Waffen-SS.
Albert Gottfried Dietrich, botánico alemán.
David Nathaniel Friedrich Dietrich (1799–1888), botánico alemán.
Friedrich Gottlieb Dietrich (1768–1850), botánico alemán.